

Ібраєво — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ібраєво — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ібраєво — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Ібраєво — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Ібраєво — село, Кігинський район, Башкортостан
 Ібраєво — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Мале Ібраєво
 Нижньоібраєво
 Старе Ібраєво